Thamel ist

 eine andere Bezeichnung für Sarbelius

 ein touristischer Stadtteil von Kathmandu